Wormsk. kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin Wormskjöld
 Morten Wormskjold

Robotskapade auktorsförkortningar